Сано ():

 Сано — город в Японии, находящийся в префектуре Тотиги.
 Сано, Мамади (род. 1944) — гвинейский футболист, вратарь.
 Сано, Мигель (род. 1993) — доминиканский бейсболист.
 Сано, Минору (род. 1955) — японский фигурист, пятикратный чемпион Японии по фигурному катанию.
 Сано, Рихэй (1912—1992) — японский футболист.
 Сано, Сюдзи (настоящее имя Сёдзабуро Сэкигути; 1912—1978) — японский актёр, популярный в 1930-х — 1950-х годах.
 Сано, Тору (род. 1963) — японский футболист.
 Сано, Тосихидэ — японский художник-иллюстратор.
 Сано Цунэтами (1822—1902) — японский государственный деятель, основатель Японского Красного Креста.